Larvik Turn & IF é um clube esportivo da Noruega fundado em 1865 e seu time de futebol em 1906. Sua sede fica em Larvik.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1906
Larvik